Mutua Madrid Open 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier Mandatory w sezonie 2015 z cyklu Mutua Madrid Open rozgrywany w dniach 2–9 maja 2015 roku w Madrycie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 4 185 405 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Hiszpanii